Khaos/Kinema - pierwszy singel japońskiego gitarzysty i kompozytora Köziego wydany 23 listopada 2003.

Lista utworów

KHAOS 

 "ISM"
 "CACOPHONY"

KINEMA 

 "Promenade"
 "Honey Vanity"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Single Köziego
Single wydane w roku 2003